Ulmanis:
 Kārlis Ulmanis
 Guntis Ulmanis